Les Muong sont un peuple du Viêt Nam.
 Le muong est leur langue.
 Mường est le nom vietnamien des cuillers utilisées comme instrument de musique.